Разработка ПО/SEC(R) (Разработка программного обеспечения/ Software engineering conference Russia) — ежегодная научно-практическая конференция, организуемая ассоциацией «Руссофт» и проводящаяся с 2005 года. Посвящена проблемам разработки программного обеспечения и программной инженерии.

Основная аудитория конференции: программисты, системные аналитики, инженеры качества, архитекторы программного обеспечения, кадровые специалисты, менеджеры проектов, руководители производства, технологические предприниматели, представители академических кругов, занимающиеся исследованиями в области информатики, а также студенты и аспиранты профильных специальностей.

Программа конференции составляется из отчётов о практической работе, результатов научных исследований, круглых столов, семинаров, приглашенных и ключевых докладов.

По результатам конкурса программным комитетом отбирается порядка 35 % из поданных на рассмотрение докладов и статей, и их авторы освобождаются от уплаты организационного взноса.

С 2012 года года публикуется видео всех выступлений.

С 2013 года в программу входят мастер-классы и открытое собрание ассоциации РУССОФТ. Появился формат «Дискуссионного уголка» — места, где участники сами предлагают тему дискуссии и время обсуждения.

Докладчики 
Среди приглашённых докладчиков конференции были Бьёрн Страуструп, Ивар Якобсон, Джефф Сазерленд, Бертран Мейер, Илья Сегалович, Джим Стайклетер, ,, , Игорь Агамирзян, Гради Буч, Ларс Бак (2009 год), Юрий Гуревич, Александр Л. Вульф, Эрих Гамма, Виктор Иванников (2008 год), Сергей Белоусов,  (2007 год), Юрий Карпов, , Рик Казман, Марк Полк, , Майкл Вонг, Дэвид Уэст, Кристал Валентайн, Анатолий Левенчук, Терехов, Андрей Николаевич, Эрик Райс (англ. Eric Reiss).

Примечания

Ссылки 

Международные конференции
Конференции по информатике
Мероприятия, регулярно проводимые с 2005 года